Ancistrodes kan syfta på:

 Ancistrodes (djur) – ett släkte fjärilar
 Ancistrodes (växter) – ett släkte av växter